La Victoria heißen:

 Distrito de Puerto Casado, Distrikt in Paraguay (ex La Victoria)

Städte und Gemeinden:

in Argentinien:
 La Victoria (San Alberto), Gemeinde im Departamento San Alberto, Argentinien

in Bolivien:
 La Victoria (Tarija), Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien

in Ecuador:
 La Victoria (Cotopaxi), Parroquia rural im Kanton Pujilí, Provinz Cotopaxi
 La Victoria (El Oro), Municipio und Parroquia urbana im Kanton Las Lajas, Provinz El Oro
 La Victoria (Guayas), Parroquia rural im Kanton Salitre, Provinz Guayas
 La Victoria (Loja), Parroquia rural im Kanton Macará, Provinz Loja
 La Victoria (Santa Rosa), Parroquia rural im Kanton Santa Rosa, Provinz El Oro
 La Victoria de Imbana, Parroquia rural im Kanton Zamora, Provinz Zamora Chinchipe

in Kolumbien:
 La Victoria (Amazonas), Stadt und Gemeinde im Departamento Amazonas, Kolumbien
 La Victoria (Valle del Cauca), Stadt und Gemeinde im Departamento Valle del Cauca, Kolumbien
 La Victoria (Boyacá), Stadt und Gemeinde im Departamento Boyacá, Kolumbien

in Mexiko:
 La Victoria (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 La Victoria (Campeche), Ort in Mexiko
 La Victoria (Chiapas), Ort in Mexiko
 La Victoria (Coahuila), Ort in Mexiko
 La Victoria (Hidalgo), Ort in Mexiko
 La Victoria (Puebla), Ort in Mexiko
 La Victoria (Sonora), Ort in Mexiko
 La Victoria (Tabasco), Ort in Mexiko
 La Victoria (Catemaco), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Minatitlán), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Papantla), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Playa Vicente), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Tierra Blanca), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Tuxpan), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 La Victoria (Zacatecas), Ort in Mexiko

in Paraguay:
 La Victoria (Paraguay), Stadt in Paraguay

in Spanien:
 La Victoria (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba, Spanien
 La Victoria de Acentejo, Gemeinde auf Teneriffa, Spanien

in Venezuela:
 La Victoria (Venezuela), Stadtgemeinde in Aragua, Venezuela

sowie:
 La Victoria (Santiago de Chile), Stadtbezirk (Población) von Santiago de Chile
 La Victoria (Dominikanische Republik), Stadtbezirk von Herrera del Alto Villa Mella
 La Victoria (León), Stadtbezirk (Barrio) von León
 La Victoria (Málaga), Stadtbezirk (Barrio) von Málaga
 La Victoria (Valladolid), Stadtbezirk (Barrio) von Valladolid
 La Victoria (Texas), USA

Siehe auch:
 Viktoria (Geographie)
 Viktoriakirche
 Distrikt La Victoria